Mulan může být:

Legenda o Chu-e Mu-lan, starověká čínská legenda (původní námět všech filmů)
Fa Mu-lan, literární a filmová postava, čínská princezna

filmy
Legenda o Mulan (v originále Mulan), americký animovaný film z roku 1998 natočený na námět Legendy o Hue Mulan
Legenda o Mulan 2 (v originále Mulan II), americký animovaný film z roku 2004, volné pokračování snímku Legenda o Mulan
Chu-e Mu-lan nebo jen Mulan, čínský hraný film z roku 2009, režie Ťing-le Ma
Mulan americký film od Disney z roku 2020, režie Niki Caro